Вилия может означать:

Реки 
 Вилия или Нярис — река в Белоруссии и Литве, приток Немана.
 Вилия — река на Украине, приток Тетерева.
 Вилия — река на Украине, приток Горыни.
 Вилия — малая река на Украине (Кельменецкий район Черновицкой области) и в Молдове, приток Прута.

Населённые пункты 
 Вилия — село в Острожском районе Ровненской области.
 Вилия — село в Шумском районе Тернопольской области.
 Вилия (Аттика) — деревня в Греции.

Футбольные клубы 
  — литовский футбольный клуб из Каунаса.
 «Вилия» — название белорусского футбольного клуба «Сморгонь» из одноимённого города в 1978—79 годах.
 «Вилия» — название молдавского футбольного клуба «Прогресул» из города Бричаны в 1992 году.

Техника 
 «Вилия» — название семейства шкальных фотоаппаратов, выпускавшихся БелОМО.
 «Вилия» — фотоаппарат с ручной установкой экспозиции.
 «Вилия-авто» — автоматический фотоаппарат.
 «Вилия» — серия советских радиостанций подвижной радиоствязи 2-го поколения (1964-1967 гг.).

См. также 
 Вила (значения)